La línea 25 o popularmente conocida como M de concesión provincial de Santa Fe es una línea de transporte público de pasajeros interurbana con recorrido original entre las ciudades de Rosario con Villa Constitución, Arroyo Seco, Fighiera, General Lagos y la planta de General Motors Argentina en la jurisdicción de Alvear. Además de poseer una variante urbana que realiza su recorrido dentro de Villa Constitución. El servicio está actualmente operado por el grupo empresario Rosario Bus.

Controversias 
Anteriormente, existió una línea de trolebuses llamada "M" administrado por la empresa Martin Fierro (antecesora de Rosario Bus), que conectaba el sur de la ciudad de Rosario con el norte de la ciudad, en el límite con Granadero Baigorria. El nombre de la línea es muy resistido por aquellos adherentes al transporte eléctrico y más en aquellos mayores de 50 años.
Incluso, se han abierto peticiones para exigir la reinstalación de la línea M de trolebuses.

Por otro lado, ha sido criticada en la Comuna de Pueblo Esther, por no entrar a esta y solo recorrer la Ruta Provincial 21, bajando a los pasajeros sobre la misma. . Al poco tiempo han dejado de pasar por la Ruta 21.

Recorridos 
 Servicio diurno y nocturno.

Enlaces externos 
 Ente del Transporte de Rosario
 Municipalidad de Rosario
 Rosario Bus S.A.
 Gobierno de la Provincia de Santa Fe

Referencias 

Líneas de colectivo de Rosario
Líneas de colectivos de la Provincia de Santa Fe